Ањо Нуево има више значења:

 Ањо Нуево (Мулехе), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Ањо Нуево (Асенсион), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ањо Нуево (Отон П. Бланко), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику
 Ањо Нуево (Ермосиљо), насеље у савезној држави Сонора у Мексику